Aourir ( Awrir nath Ghovri) est un village kabyle de la commune d’Ifigha, daïra d'Azazga, wilaya de Tizi Ouzou en Algérie. Le village d’Aourir fait partie de l’Âarch des Aït Ghobri.

Localisation 

Le village d'Aourir est situé à 4 km au nord-est d'Ifigha, chef-lieu de la commune. Il est limité au nord par les villages de Chebel et Ahmil de la commune de Yakouren, nord ouest par le village Ait bouadda, au nord est par le village Moknea, à l'est par le village Achallam, au sud-est par le village Tabourt, et à l'ouest par le village d'Ifigha et au sud par le village Ait issad.

Le village culmine à 970 m d'altitude.

Références 

Village dans la wilaya de Tizi Ouzou